Le nom d' désigne notamment :
 une étoile filante, phénomène lumineux atmosphérique ;
 Étoile filante, moyen-métrage de Jean-Louis Bouquet, sorti en 1934.
 L'Étoile filante (), long-métrage allemand de Harald Braun sorti en 1950.
 la Renault Étoile filante, concept car de la marque Renault.

Plusieurs œuvres portent aussi le titre .